Bünting ist der Familienname folgender Personen:

 Bünting (Familie) (Buntingh; Buntinck; Buntyng); seit dem 13. Jahrhundert in Norddeutschland nachweisbares Patrizier- und Adelsgeschlecht
 Christoph Julius Bünting, deutscher Orgelbauer 

 Franz Michael Oswald von Bünting (1827–1906), preußischer Generalleutnant
 Hans Bünting (Johann Bünting; Hans Buntinck; vor 1538–nach 1555), deutscher Goldschmied und Silberarbeiter
 Heinrich Bünting (auch Buntingus, Bunting, Pendingius; um 1545–1606), deutscher Theologe und Chronist
 Jacob Bünting (Jakob; Jacobus; Iacobus; Jacobo Bunting; Buntingius, Buntingo und Varianten; 1576–1654), deutscher Rechtswissenschaftler, Bürgermeister von Hannover

 Nikolai von Bünting (1861–1917), russischer Gouverneur von Estland und Twer

Bünting steht für:

 Bünting-Gruppe, deutsches Handelsunternehmen

Siehe auch:
 Bunting